Il toponimo Tomşani può riferirsi a diverse località della Romania:
 Tomșani, comune del distretto di Prahova
 Tomșani, comune del distretto di Vâlcea